Federationen kan avse:
United Federation of Planets – en fiktiv interplanetarisk stat i TV-serierna och filmerna om Star Trek
Federationen Bosnien och Hercegovina – den ena av Bosnien och Hercegovinas två entiteter
Svenska Federationen – en organisation som verkade för att avskaffa reglementerad prostitution i Sverige

Se även
 Federation